Samsung Galaxy Xcover 4 — это Android-смартфон производства Samsung Electronics, выпущенный в апреле 2017 года. Он является преемником смартфона Samsung Galaxy Xcover 3. Samsung Galaxy Xcover 4 обладает водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью и соответствует требованиям IP68. Samsung Galaxy Xcover 4 имеет модели SM-G390F, SM-G390W и SM-G390Y. На смену этому телефону пришел Samsung Galaxy Xcover 4s. Четвёртая версия имеет встроенный фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, FM-радио, компас, акселерометр.

Характеристики 
Смартфон не имеет больших изменений во внешним виде, однако получил другую начинку:

 Встроенная память

16 ГБ

 Оперативная память

2 ГБ

 Тип корпуса

классический

 Вес

172 г.

 Размеры (ШxВxТ)

73.3x146.2x9.7 мм

 Особенности экрана

сенсорный экран, цветной экран

 Число пикселей на дюйм (PPI)

294

 Соотношение сторон

16:9

 Макс. разрешение видео

1280x720

 Макс. частота кадров видео

30 к/с

 Выход на наушники

Mini Jack 3.5 mm

 Поддержка диапазонов LTE

FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 2300 МГц

 Стандарт Wi-Fi

802.11n

 Стандарт Bluetooth

4.2

 Геопозиционирование

BeiDou, ГЛОНАСС, GPS

 Процессор

1400 МГц

 Количество ядер процессора

4

 Емкость аккумулятора

2800 мА⋅ч

Примечания 

Появились в 2017 году в Республике Корея
Samsung Galaxy‎